Суперкубок Росії з футболу 2020 — 18-й розіграш турніру. Матч відбувся 7 серпня 2020 року між чемпіоном і володарем Кубка Росії «Зенітом» та віце-чемпіоном Росії «Локомотивом».

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

Росія
Суперкубок Росії з футболу
Серпень 2020
2020 у Росії
Футбольні змагання у Москві